Estación Los Ángeles puede referirse a:

La Estación Los Ángeles, en la provincia de Buenos Aires, Argentina;
La Estación Los Ángeles, región del Biobío, Chile.